21-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 24 августа по 7 сентября, 1960 года.

Жюри 
 Марсель Ашар (представитель жюри, Франция),
 Питер Бейкер (Великобритания),
 Луис Гарсия Берланга (Испания),
 Сергей Бондарчук (СССР),
 Луис Шове (Франция),
 Антонио Пальяро,
 Марио Прац (Италия),
 Хайме Потенсе (Аргентина),
 Сэмуэль Стейнман (США),
 Ежи Тёплиц (Польша).

Конкурсная программа 
 Квартира, режиссёр Билли Уайлдер
 Коляска, режиссёр Марко Феррери
 Долгая ночь сорок третьего года, режиссёр Флорестано Ванчини
 Война, режиссёр Велько Булайич
 Рокко и его братья, режиссёр Лукино Висконти
 Мотивы славы, режиссёр Роналд Ним
 Полёт на шаре, режиссёр Альбер Ламорис

Награды 
 Золотой лев: Переход через Рейн, режиссёр Андре Кайат
 Серебряный лев — Специальный приз жюри: Рокко и его братья, режиссёр Лукино Висконти
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джон Миллз — Мотивы славы
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Ширли Маклейн — Квартира

Ссылки 
 21-й Венецианский кинофестиваль
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции
 Венецианский кинофестиваль 1960 год

Август 1960 года
Сентябрь 1960 года
1960 год в Италии
Кинофестивали 1960 года